Een verkeersweg:
 N738 (Frankrijk)
 N738 (Nederland), zie Provinciale weg 738

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing